Vareš, comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Varès, comune francese
 Vares: Private Eye, film finlandese
 Vares 2, film finlandese

Altri progetti